Труновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Труновское сельское поселение — входит в Краснозоренский район, Орловская область
 Труновское сельское поселение — входит в Чернушинский район, Пермский край